Distortion (lat./engl. für ‚Störung, Verzerrung‘) steht:
in der Nachrichtentechnik die ungewünschte Verfälschung eines Signals durch einen Verstärker, siehe Verzerrung (Akustik)
in der Musik ein Effektgerät, siehe Verzerrer

Siehe auch:
 Verzeichnung
 Verzerrung
 Distorsion
Liste von Audio-Fachbegriffen